Als Testtheorie bezeichnet man
 Testtheorie (Statistik), Teilbereich der mathematischen Statistik
 Testtheorie (Psychologie), Teilbereich der Psychologie